Szentkirály (1987-ig Lászlófalva), község Bács-Kiskun megyében
Szentkirály, 1950-ben Szombathelyhez csatolt egykori község

Szentkirály, falu Romániában, Hunyad megyében
Szentkirály, Dány településrésze, Pest megye
Szentkirály, régi nevén Abony (Obon) a középkori Esztergom egyik déli városrésze

További Szentkirály nevű települések
Bakonyszentkirály, Veszprém megye
Csíkszentkirály (rom. Sâncraieni), Románia, Hargita megye
Enyedszentkirály (rom. Sâncrai), Románia, Fehér megye
Érszentkirály (rom. Eriu-Sâncrai), Románia, Szatmár megye
Gyéresszentkirály (rom. Ghiriş-Sâncrai), Románia, Aranyosgyéres településrésze
Kalotaszentkirály (rom. Sâncraiu, ném. Heilkönig/Sehngrall), Románia, Kolozs megye
Kerkaszentkirály, Zala megye
Marosszentkirály (rom. Sâncraiu de Mureş, ném. Weichseldorf), Románia, Maros megye
Pinkaszentkirály, Vasalja településrésze, Vas megye
Porrogszentkirály, Somogy megye, Csurgói járás
Pusztaszentkirály (rom. Crăeşti), Románia, Kolozs megye
Rinyaszentkirály, Somogy megye, Nagyatádi járás
Sepsiszentkirály (rom. Sâncraiu), Románia, Kovászna megye
Szabadszentkirály, Baranya megye
Székelyszentkirály (rom. Sâncrai), Románia, Hargita megye
Szentkirályszabadja, Veszprém megye
Szilágyszentkirály (rom. Sanciaiu Silvaniei), Románia, Szilágy megye

Személyek

Szent István király
Szent László király